Línia d'alta velocitat, línia de ferrocarril que permet que hi circulin trens de gran velocitat.
 Limfogranuloma veneri, malaltia infecciosa causada pels serotips L1, L2 i L3 de Chlamydia trachomatis.